Аталпа има више значења:

 Аталпа (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аталпа (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику